Antártica puede referirse a:

Antártida, continente que circunda el Polo Sur;
Antártica, comuna chilena de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena;
(2404) Antarctica, asteroide del cinturón de asteroides;
Placa Antártica, placa tectónica;
Antártica Ltda., cadena chilena de librerías.